Weißenkirchen oder Weissenkirchen heißen folgende geographische Objekte:
 Weißenkirchen in der Wachau, Marktgemeinde in Niederösterreich
 Weißenkirchen an der Perschling, nunmehr Perschling, Gemeinde in Niederösterreich
 Weißenkirchen im Attergau, Gemeinde in Oberösterreich
Gemeindeteile:
 Weißenkirchen (Adelschlag), Ortsteil der Gemeinde Adelschlag, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Weißenkirchen (Laaber), Ortsteil des Marktes Laaber, Landkreis Regensburg, Bayern
 Weißenkirchen (Gemeinde Weißenkirchen im Attergau), Hauptort (KG Weissenkirchen) der Gemeinde in Oberösterreich
sowie:
 Czchów in Polen (deutscher Name)

Siehe auch:
 Weisskirchen, Waizenkirchen
 Weiße Kirche